El FC Victoria Bardar es un club de fútbol de Bardar, Moldavia. Fue fundado en 1995 y juega en la Divizia A, el segundo nivel del fútbol moldavo.

Palmarés 
Divizia A
 Campeón (1): (2017)

Divizia B
 Campeón (2): (2010–11, 2011–12)

Enlaces externos 
 FC Victoria Bardar en Soccerway
Victoria Bardar en weltfussballarchiv.com 
Perfil en Divizia-A.com

Equipos de fútbol fundados en 1995
Equipos de fútbol de Moldavia